Ване́сса Ка́рен Уайт () — британская певица и автор песен, солистка девичьей группы The Saturdays. Ванесса — самая юная солистка группы, обладающая при этом самым сильным вокалом.

Ранняя жизнь 
Ванесса Уайт родилась в , Сомерсет. Её мать филиппинка, а отец англичанин-афроамериканец. Кроме Ванессы в семье есть ещё двое детей: сын Райан и дочь Селин. Ванесса стала выступать в раннем возрасте и посещала  по субботам, а позднее, в возрасте пяти лет стала заниматься полный учебный день. Её семья переехала в лондонский Стратфорд. Она пробовала поступить в BRIT School, но получила отказ. В этот же период Ванесса появилась в нескольких театральных постановках, в том числе в постановке «Короля Льва» Уэст-Эндского театра, где играла молодую Налу, и в постановке «Король и я», где играла одну из дочерей короля.

Карьера

2007-14: The Saturdays 
За широкий вокальный диапазон коллеги прозвали «наша Кристина Агилера». Её также сравнивали с американскими певицами Алишей Киз, Бейонсе и Мэрайей Кэри. Первоначально Уайт и член группы Уна Хили были в отличных отношениях, поскольку считали, что очень похожи друг на друга. Тем не менее, Ванесса смогла полюбить и других участников группы.

В июне—июле 2009 года Ванесса участвовала в гастролях по Соединённому королевству с The Saturdays (). Незадолго до выхода на сцену во время второго шоу тура в Данди, Уайт споткнулась о кабели за кулисами и порвала связки в лодыжке, из-за чего пропустила большую часть шоу в ту ночь. После того, как парамедики перевязали ногу, Ванессе разрешили присоединиться к группе на сцене в инвалидной коляске. Долгое время во время тура Уайт выступала сидя на барном стуле прежде, чем снова смогла полноценно выступать в плане хореографии.

Уайт стала единственным членом группы, исполнявшей сольные партии во всех песнях из дебютного альбома Chasing Lights.

Совместно с другими членами группы Уайт стала автором трека «Deeper» из второго альбома Wordshaker. Трек был записан в ходе двухдневной студийной сессии.

Также Ванесса является соавтором некоторых песен группы. К примеру, песня-би-сайд «Unofficial», была написана Ванессой в подростковом возрасте, и первоначально называлась «Artificial Love».

Сольная карьера 
Уайт участвовала в записи трека «Swagger Chick» из дебютного альбома  MC . Альбом вышел 27 июля 2009 года. В январе 2010 года Ванесса участвовала в первом сезоне реалити-шоу компании ITV «». 22 января она выбыла из шоу, став вторым исключённым участником. В 2013 году она участвовала в записи песни Винса Кидда «The Zoo»; музыкальное видео появилось на YouTube 20 апреля 2013 года.

21 сентября 2015 года она выпустила первый сольный трек «Relationship Goals». Песня стала предварительным треком сольного альбома, который Ванесса планирует записать в 2016 году. 13 ноября 2015 года она выпустила второй сольный сингл «Don’t Want to Be Your Lover». В тот же день на эту песню было выпущено музыкальное видео. 7 января 2016 года Ванесса выпустила сингл «Nostalgia», и сообщила, что этот сингл и два предыдущих будут включены в её дебютный мини-альбом Chapter One.

Личная жизнь 
С 2012 года Ванесса встречается с мужским стилистом Гари Солтером.

Дискография

Мини-альбомы

В качестве ведущего артиста

Промосингл

В качестве приглашённого артиста

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
  Профиль Ванессы на официальном сайте The Saturdays
 
 

Музыканты The Saturdays
Поп-вокалисты Великобритании